Камышный — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Камышный — посёлок в Мендыкаринском районе Костанайской области, ликвидирован в 1994 г.

Россия 
 Камышный — хутор в Константиновском районе Ростовской области.
 Камышный — посёлок в Чесменском районе Челябинской области.

См. также 
Камышный Чандак